Torsbo kan syfta på:

Torsbo, Ulricehamn – en småort i Ulricehamns kommun
Torsbo, Hedesunda – en by i Gävle kommun